O-klasse (onderzeeboot), een Amerikaanse klasse van onderzeeboten.
 O-klasse (slagkruiser), een Duitse klasse van slagkruisers
 Onversaagdklasse, een Nederlandse klasse van oceaanmijnenvegers, ook bekend als O-klasse.
 O-klasse, een klasse van sterren; zie Spectraalklasse